Siedfleisch ist ein anderer Name für:

 Kesselfleisch
 Suppenfleisch

 Schweizer Bezeichnung für eine dem Tafelspitz sehr ähnliche Speise